Itala může znamenat:

 Itala – verze nejstaršího latinského překladu Bible
 Itala (automobilka) – někdejší italská automobilka
 Itala (Sicílie) – obec v Itálii

Podobné názvy 
 Ital
 Itálie